Karel I van Egmont (overl. Cartagena, 7 december 1541) derde graaf van Egmont, elfde heer van Purmerend, Purmerland en Ilpendam en heer van Baer. Hij was de oudste zoon van Jan IV van Egmont en Francisca van Luxemburg.

Na de vroege dood van zijn vader werd hij graaf van Egmont. Waarschijnlijk leidde zijn moeder het graafschap. Zo kon zij in 1540 het graafschap Gavere in een vorstendom omzetten.

In 1541 besloot keizer Karel V tot een campagne tegen de Barbarijse zeerovers. Als trouwe aanhangers van de keizer sloten Karel en zijn broer Lamoraal zich bij zijn leger aan.

Tegen het advies van zijn Genuese admiraal Andrea Doria wilde de keizer in oktober Algiers bezetten. De vloot kwam in slecht weer terecht en het lukte niet om al het materiaal aan land te krijgen. Door een orkaan op 24 en 25 oktober 1541 zonken 150 schepen en uiteindelijk moest het leger zich terugtrekken.

Karel was tijdens de campagne ziek geworden en werd naar Cartagena gebracht. Op de terugweg hadden de schepen echter opnieuw last van slecht weer waardoor het schip van zijn broer op Corsica terechtkwam. Karel werd niet meer beter en overleed in Spanje.

Graaf van Egmont
Huis Egmont
Egmont, Karel I
Heer van Zottegem